Sandinista steht für:

 Sandinistas, Anhänger und Mitglieder der Sandinistischen Nationalen Befreiungsfront
 Sandinista!, ein Album der Punk-Band The Clash